Charles Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Charles Mountain (Kalifornien)	
 Charles Mountain (Tennessee)